Příjmení Krasko nosí více různých osobností:

 Ivan Krasko, vlastním jménem Ján Botto (1876–1958) – slovenský spisovatel
 Olga Krasko (Ольга Юрьевна Красько; 1981) – ruská herečka

Podobné názvy 
 Kraska – rod ptáků